Le sigle TAA  peut signifier :
en français
 tarification à l'activité (TAA ou T2A) qui vise à harmoniser les financements  dans les hôpitaux privés et publics.
 Théorie des anciens astronautes
en anglais
Trans Australia Airlines, ancien nom de Australian Airlines
Terminal arrival altitude, altitude d'arrivée en région terminale (dans le domaine de la navigation aérienne)
en toute langue
 Trent Alexander-Arnold, footballeur professionnel anglais évoluant à  Liverpool